У цьому списку ви можете знайти міста і містечка розташовані на висоті більше 3500 метрів над рівнем моря з населенням понад 1000 постійних жителів.

Див. також 
 станція Тангла

Списки міст